Alive or Just Breathing is het tweede album van Killswitch Engage, uitgebracht in 2002 door Roadrunner Records. Dit was het laatste album met zanger Jesse Leach.

Track listing
Numbered Days – 3:35
Self Revolution – 3:08
Fixation on the Darkness – 3:37
My Last Serenade – 4:13
Life to Lifeless – 3:17
Just Barely Breathing – 5:41
To the Sons of Man – 1:57
Temple From the Within – 4:04
The Element of One – 4:08
Vide Infra – 3:27
Without a Name – 1:44
Rise Inside – 5:54

Muziekalbum uit 2002